Bruges es el nombre de varias localidades en la Unión Europea.
Brujas, Bruges en francés, es la capital de la región belga de Flandes Occidental.
Bruges (Gironda).
Bruges-Capbis-Mifaget.